est la formule brute de plusieurs isomères.

 pyrène, numéro CAS 
 fluoranthène, numéro CAS